Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 wurde am 28. und 29. Juli 2010 im Olympiastadion Estadi Olímpic Lluís Companys der spanischen Stadt Barcelona ausgetragen.

Europameister wurde der Franzose Romain Barras. Er gewann vor dem Niederländer Eelco Sintnicolaas. Bronze ging an den belarussischen Olympiazweiten von 2008 Andrej Krautschanka.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord wurde auch bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegleistung von 8453 P blieb der  Europameister Romain Barras 358 P unter dem Rekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 573 P.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 28. Juli – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 29. Juli – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

28./29. Juli 2010

Weblinks 
 Barcelona European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 17. Februar 2023
 Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August), Zehnkampf MÄNNER, leichtathletik.de, abgerufen am 17. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 21st European Athletics Championships. Barcelona ESP 27 JUL–01 AUG 2010, Estadio Olímpico, Men Decathlon, S. 676, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 Track and Field Statistics, European Championships 2010, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 17. Februar 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 17. Februar 2023

Videolinks 
 Men's Decathlon | Barcelona 2010, youtube.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 European Athletics Championships in Barcelona 2010. Decathlon 100m and 110m hurdles, youtube.com, abgerufen am 17. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2010